Hrvatska:
Prhati (Barban), naselje u općini Barban
Prhati (Višnjan), naselje u općini Višnjan